Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2018 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 22 по 28 января в столице Болгарии Софии.

Регламент 
По итогам турнира команда, занявшая первое место, получит право играть в группе В второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Итоги 
   вышел в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2019.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 6 национальных команд. Сборная Австралии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2018 года.

Главные судьи
  Пётр Амосов
  Константин Чубенко
  Михаэль Черриг
  Маркус Ваннерстедт

Линейные судьи
  Йоона Элонен
  Дейвидас Кунейкис
  Лю Тяньгэ
  Рафаль Новорыта
  Тобиас Швенк
  Лучезр Стоянов
  Тойво Тилку

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 

2018 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
М*3
Т
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Чемпионаты мира в Болгарии